Веціо Сакратіні (,  12 вересня 1966, Монреаль) — італійський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Італії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Варезе», «Мілан Сайма», «Кардіфф Девілс», «Лондон Найтс», «Олл-Старз П'ємонт» та «Шеффілд Стілерс».

Виступав за збірну Італії.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
італійські хокеїсти
Гравці збірної Італії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Хокеїсти «Варезе»
Хокеїсти «Мілана»
Хокеїсти «Кардіфф Девілс»
Хокеїсти «Лондон Найтс» (Велика Британія)
Хокеїсти «Шеффілд Стілерс»